Osoby o tym nazwisku:
 François-Joseph Naderman – francuski kompozytor i harfista
 Jean-Henri Naderman – francuski wydawca i budowniczy instrumentów muzycznych